Spojení písmen M a U může mít různé významy:

MU 
 Masarykova univerzita
 Meziparlamentní unie
 Motor Unit – motorická jednotka (v neurologii, biologii)
 Mu Online – MMORPG hra
 MU – kód ISO 3166-2 pro Mauricius
 BI-MU – kód ISO 3166-2 pro provincii Muramvya
 zkratka stanice metra Muzeum (též MU-A a MU-C dle jednotlivých linek)
 mezní užitek (mikroekonomie)
 mimořádná událost

Mu 
 Mu (ztracený kontinent)
 Mu (filosofie) – nepřítomnost něčeho, negativní odpověď

MÚ 
 městský úřad

mu 
 unifikovaná atomová hmotnostní konstanta

mu 
 mu (filozofie) – buddhistická filozofická záporka
 české osobní zájmeno on ve 3. pádě jednotného čísla – jemu

.mu 
 .mu – internetová doména nejvyššího řádu pro Mauricius

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky